Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2014 проводился в городе Дамфрис (Шотландия) c 23 по 30 апреля 2014 года. Турнир проводился в 7-й раз.

В турнире приняло участие 34 национальных сборных смешанных команды (составленных из одного мужчины и одной женщины).

Чемпионом стала (5-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Испании, победившая в матче за 3-е место сборную Венгрии.

Впервые в чемпионате принимали участие сборные Белоруссии, Бразилии и Казахстана.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 4 группы (A, B, C, D) по 9 команд (в группах C и D — по 8 команд), где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие 1-е места в группах выходят в четвертьфиналы плей-офф напрямую. Остальные восемь команд попадают в квалификационный раунд, победители которого проходят в четвертьфиналы. Восемь прошедших в плей-офф команд играют по олимпийской системе в четвертьфиналах, полуфиналах, затем победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е место, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е место.

Составы команд

Результаты соревнований

Групповой этап 

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

  Проходят в четвертьфинал плей-офф напрямую.
  Проходят в квалификационный раунд, победитель которого проходит в четвертьфинал плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео:
 Плейлист "2014 WCF World Mixed Doubles Curling Championship Highlights" на YouTube (избранные фрагменты; 19 видео)
 Плейлист "2014 WCF World Mixed Doubles Curling Championship Full Games" на YouTube (полные записи матчей; 23 видео)

Кёрлинг
Кёрлинг
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Кёрлинг
Чемпионаты мира в Шотландии